Rob Roberts est un nom pouvant désigner:

 (né en 1978), joueur de rugby gallois
Rob Roberts (1979-), homme politique conservateur gallois

Voir aussi

Roberts, Rob